Paseky est un toponyme qui peut désigner :

Paseky, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Paseky nad Jizerou, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie